Sergio Fabián Pezzotta (Rosário, 28 de Novembro de 1967) é um árbitro de futebol argentino.

Carreira 
Estreou na Primera División Argentina em 5 de Abril de 1999, numa partida entre Talleres de Córdoba vs. Estudiantes de La Plata, com vitória local por 2 à 0. É árbitro FIFA desde de 2000.

Árbitros de futebol da Argentina
Naturais de Rosário (Argentina)
Árbitros da Copa América de 2011